Zygmunt Klemensiewicz (1874–1948), polityk polski, poseł do austriackiej Rady Państwa oraz na Sejm Ustawodawczy II RP, senator, publicysta, filatelista i kolekcjoner ekslibrisów
 Zygmunt Aleksander Klemensiewicz (1886–1963), chemik i fizyk polski, profesor Politechniki Lwowskiej i Politechniki Śląskiej, taternik, fotograf